Брандт () — немецкие фамилия, топоним. и название.

Фамилия

А — Г 
 
 Брандт, Альфонс ван (1927—2011) — бельгийский футболист.
 Брандт, Август Генрих фон (1789—1867) — прусский генерал от инфантерии, военный писатель.
 Брандт, Бетси (род. 1973) — американская телевизионная актриса.
 Брандт, Борис Филиппович (1860—1907) — российский экономист.
 Брандт, Билл (1904—1983) — английский фотограф.
 Брандт, Биргит (более известна под фамилией Лоренц; род. 1963) — немецкая фигуристка.
 Брандт, Василий Георгиевич (1869—1923) — немецкий трубач, работавший в России.
 Брандт, Вилли (1913—1992) — немецкий политик.
 Брандт, Вильгельм (1779—1832) — известный архангелогородский купец и арматор.
 Брандт, Генрих Франц (1789—1845) — медальер.
 Брандт, Георг (1694—1768) — шведский химик.
 Брандт, Герард (1626—1695) — голландский драматург, поэт, прозаик.

К — М 
 
 Брандт, Карштен (ок. 1630—1693) — голландский судостроитель на русской службе, корабельный плотник и помощник корабельного пушкаря.
 
 Брандт, Лесли-Энн (род. 1981) — южноафриканская актриса.
 Брандт, Макс Август Сципион фон (1835—1920) — немецкий писатель и дипломат.
 Брандт, Марианна (1842—1921) — немецкая оперная певица.
 Брандт, Марианна (художник) (1893—1983) — немецкая художница, скульптор и дизайнер.
 Брандт, Маттиас (род. 1961) — немецкий актёр.

П — Т 
 Брандт, Пер Оге (1944—2021) — датский философ, филолог, поэт, переводчик.
 Брандт, Роберт (род. 1982) — финский конькобежец.
 Брандт, Роберт Вильямович (1823—1887) — русский художник.
 Брандт, Роман Фёдорович (1853—1920) — русский славист и педагог.
 Брандт, Рудольф (1909—1948) — нацистский военный преступник, личный референт Генриха Гиммлера.
 Брандт, Рут (1920—2006) — вторая супруга федерального канцлера Вилли Брандта.
  (род. 1993) — американская балерина и инстаграм-блогер. 
 Брандт, Тюре (1819—1895) — шведский медик.

Ф — Я 
 Брандт, Фёдор Фёдорович (1802—1879) — немецкий естествоиспытатель, академик.
 Брандт, Франсуа (1874—1949) — нидерландский спортсмен.
 Брандт, Хайнц (1907—1944) — полковник вермахта, спортсмен-конник.
 Хенниг Бранд(т) (прибл. 1630 — прибл. 1710) — немецкий алхимик, в 1669 году выделил фосфор.
 Брандт, Эдуард Карлович (1839—1891) — профессор зоологии и сравнительной анатомии Военно-Медицинской академии.
 Брандт, Эневольд (1738—1772) — датский придворный при дворе Кристиана VII, интендант Королевского театра.
 Брандт, Юзеф (1841—1915) — польский художник-реалист.
 Брандт, Юлиан (род. 1996) — немецкий футболист.

Топоним 
 Брандт — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.
 Сквер Вилли Брандта — сквер в Варшаве, Польша.

Техника 
 81-мм миномёт Брандт образца 1927/31 годов — французский батальонный 81-мм миномёт образца 1927/1931 годов.

См. также

Примечания